Haselgrabenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Haselbach (Donau), zum Urfahrer Sammelgerinne der Donau bei Linz, Oberösterreich
 Haselgrabenbach (Rinnerbach), zum Rinnerbach (Schmiedleitnerbach) in Grünburg im Steyrtal, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Haselbach
 Haselgraben